Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Rajeev Ram 6-3, 5-7, 6-0.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Campioni)
 Justin Gimelstob /  Rajeev Ram (finale)

Assente
 Hyung-Taik Lee /  Cecil Mamiit (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2005